Op vrijdag 20 juli 2012 werd de kandidatenlijst van de SOPN voor de Tweede Kamerverkiezingen 2012 bekendgemaakt. De partij maakte eerder al bekend 76 kandidaten te hebben. Deze zullen echter gaan verschillen per kieskring, omdat nieuwe partijen per kieskring maar 50 kandidaten op hun lijst mogen hebben. In totaal behaalde de partij 12.982 stemmen en kwam daarmee niet in de kamer. SOPN gebruikte tijdens de campagne verkiezingsposter met het gezicht van model Femke Bloem.

De lijst 
Johan Oldenkamp 9.636
Hanneke Bijl 736
Geert Vousten 148
Tabitha Wasbauer 62
Elbert Westerbeek 93
Wilma Verberk 67
Paul Baltink (heeft zich teruggetrokken) 90
Gaby van Wijlen 90
Sjaak Bruijsten 36
Ilse Huberts-Donker 48
Shahir Eshaqzai 82
Yvonne Smit 53
Maurice Wasbauer 16
Bea van Kessel 37
Kees van Wegen 23
Mylène Höhle 23
Geert-Jan van der Wolf 28
Gerry Zaremba 24
Jan van der Gragt 83
Farida Gillot 33
Melvin Botermans 46
Cathalijne Zoete 53
Jeroen Arents 64
Lisette van Rooij 52
Henk de Wilde 24
Nynke Muntendam 42
John Rijkens 20
Marijke Kattenberg-Toet 36
Kees de Zeeuw 19
Helen Smit 27
Kaspar Hakkesteegt 10
Pierre Schreuder 12
Lianne Hermers 22
Marjo van den Heuvel 12
Arthur van den Anker 14
Syne Fonk 30
Jan Krop 18
Anton Teuben 362
Rob Brockhus 40

Regionale kandidaten 
De plaatsen 40 t/m 50 op de lijst waren per kieskring verschillend ingevuld.

SOPN